Brondi steht für:

 Brondi (Unternehmen), italienisches Telekommunikationsunternehmen

Brondi ist der Familienname folgender Personen:

 Lídia Brondi (* 1960), brasilianische Schauspielerin
 Maria Rita Brondi (1889–1941), italienische Musikerin
 Vasco Brondi (* 1984), italienischer Cantautore und Schriftsteller